Abad puede referirse a:
 Abad, religioso superior de una abadía.
 Abad, marca de automóviles.
 Abad,  parroquia del concejo de Moeche, en la provincia de La Coruña